An Indian's Honor – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
An Indian's Honor – cortometraggio del 1913 diretto da Jack Conway e Frank Montgomery
An Indian's Honor – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Montgomery